Святки — мыс на Неве, около устья реки Святка.
 Святки — название реки Святка в XV веке.
 Зимние святки — праздничный комплекс у славян, 12 дней с Коляды до Крещения.
 Рождественские Святки — 12 праздничных дней от Рождества Христова до Крещения.